In the Dark est le nom original de La Pierre d'Amarra,  de la saison 1 de la série télévisée Angel.
 In the Dark est un album du Grateful Dead sorti en 1987.
 In the Dark est une chanson de Dev sortie en 2011.
  est une série télévisée britannique de 2017.
 Dark est une série télévisée allemande de 2017.
 Into the Dark est une série télévisée américaine de 2018.
  est une série télévisée américaine de 2019.
 In the Dark est une chanson de Purple Disco Machine et Sophie and the Giants sortie en 2022.